Cystidiella är ett släkte av svampar. Cystidiella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Cystidiella